Николай Андреевич Баранов (1896—1982) — известный советский реставратор, воспитавший замечательную плеяду реставраторов — В. В. Филатова, Е. П. Юдину.

Биография

Примечания

Ссылки 
 Николай Андреевич Баранов (1896—1982)